Андраник Александрович Бабаян () — российский футболист, нападающий, тренер.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ-1 города Минеральные Воды. Карьеру начал в 1992 году в местном «Локомотиве» в первенстве второй лиги. Два следующих сезона провёл в дубле московского «Локомотива» во второй и третьей профессиональных лигах на позиции левого защитника и полузащитника — 64 игры, два гола. Вернувшись в родной «Локомотив» в 1995 году, отыграл следующие два сезона в третьей лиге на позиции нападающего — 48 игр, 28 голов. Четыре следующих сезона отыграл в «Волгаре-Газпроме» Астрахань — 74 игры, 25 голов во втором дивизионе (1997—1998), 46 игр, 9 голов в первом дивизионе (1999—2000). Вторую половину сезона-2000 отыграл в минераловодском «Локомотиве-Тайм» в первенстве КФК, в составе которого стал победителем первенства Южного федерального округа, а также чемпионом России среди всех победителей региональных турниров КФК (20 игр, 14 голов). Затем играл за «Динамо» Ставрополь (2001, второй дивизион, 38 игр, 17 голов), «Химки» (2002, первый дивизион, 9 игр), «Кузбасс-Динамо» Кемерово (2002, второй дивизион, 9 игр), «Волгарь-Газпром» (первый дивизион, 31 игра, два гола), «Лукойл» Челябинск (2004, второй дивизион, 11 игр, три гола), «Машук-КМВ» Пятигорск (2005, второй дивизион, 18 игр, два гола), «Судостроитель» Астрахань (2006, второй дивизион, 20 игр, четыре гола), «Локомотив-КМВ» (2007, ЛФЛ, 24 игры, четыре гола).

Имеет звание Мастера спорта России по футболу.

С 2008 года — тренер «Волгаря-Газпрома», с 2011 года — старший тренер «Волгаря». С 17 января 2018 — главный тренер «Волгаря», ФНЛ. В июне 2018 года стал главным тренером клуба Премьер-лиги Армении «Арарат-Армения». Однако за три дня до начала чемпионата покинул клуб.

С сентября 2018 года по апрель 2019 года — старший тренер «Алашкерта» (Ереван). С декабря 2019 — главный тренер молодёжной команды «Волгаря». В октябре 2021 года возглавил главную команду.

Имеет тренерскую лицензию категории UEFA Pro.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-КМВ»
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Астрахань»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Волгарь»
Тренеры ФК «Арарат-Армения»
Тренеры ФК «Машук-КМВ»